Зона дел Канал има више значења:

 Зона дел Канал, Бордо дел Канал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Зона дел Канал, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Зона дел Канал, Колонија Чапултепек (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику